Elitserien i ishockey 2003/2004 spelades 24 september 2003 till 26 februari 2004 i 50 omgångar. Lag 1–8 till SM-slutspel, lag 9–10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11–12 till nedflyttningskval. Under grundserien gav en vunnen match 3 poäng, oavgjort gav 1 poäng till vardera laget och matchen gick vidare till förlängning. Kunde matchen inte avgöras under förlängningen avgjordes den istället med straffläggning. Vinst i förlängning eller efter straffläggning gav ytterligare 1 poäng. HV 71 vann serien, och blev svenska mästare efter seger mot Färjestads BK i SM-finalspelet.

Förlopp
Den 25 november 2003 stängde Svenska Ishockeyförbundet av Richard Lintner i Djurgårdens IF i åtta matcher för att tre gånger ha crosscheckat en liggande Martin Thörnberg i HV7 1 vid mötet lagen emellan i Kinnarps Arena i Jönköping den 20 november. Polisanmälan var också aktuell, men uteblev.

Finalseriens sista matcher spelades under påskhelgen och HV 71:s lag firades efter segern den 13 april på Hovrättstorget i Jönköping inför tusentals supportrar.

Deltagande lag

Grundserien

Derbygrupper

Poängtabell

Resultattabell

Spelarstatistik
Poängliga

Målvaktsliga

Slutspelet

Översikt
Åtta lag gjorde upp om titeln som Svenska mästare och Le Mat-pokalen. Samtliga matchserier avgjordes i bäst av sju matcher.

Matcherna

Kvartsfinaler
HV 71 - Modo Hockey 4–2

Färjestads BK - Luleå HF 4–1

Västra Frölunda HC - Djurgårdens IF 4–0

Linköpings HC - Timrå IK 1–4

Semifinaler
HV 71 - Västra Frölunda HC 4–2

Färjestads BK - Timrå IK 4–1

Final
HV 71 - Färjestads BK 4–3

Spelarstatistik
Poängliga

Målvaktsliga

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 2003
Sport i Sverige 2004
Ishockeysäsongen 2003/2004
2003/2004